Whoa, Nelly! — дебютный студийный альбом канадской певицы Нелли Фуртадо, выпущенный 24 октября 2000 года на лейбле DreamWorks Records. Он достиг #24 в американском чарте Billboard 200 и был одобрен музыкальными критиками. С альбома были выпущены три международных сингла: «I’m Like a Bird», «Turn Off the Light» и «... On the Radio (Remember the Days)». Песня «Party’s Just Begun (Again)» была выпущена только как клубный сингл эксклюзивно для США, прежде чем альбом стал доступен в магазинах, а также была включена в саундтрек к фильму 1999 года Разрушенный дворец. По состоянию на 2012 год, Whoa, Nelly! продан тиражом 8 млн копий. Также альбом услышал Тимбалэнд, который позже подписал певицу на свой лейбл.

Отзывы критиков 
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков за свою эксцентричность, инструментовку, а также за вокал Фуртадо.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Нелли Фуртадо
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы на английском языке
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы DreamWorks Records
Альбомы Mushroom Records